Новосьолов Віктор Юрійович — український рок-музикант, вокаліст гуртів «АННА» і «Kompas», організатор фестивалю «Руйнація».
 Новосьолов Дмитро Михайлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новосьолов Костянтин Сергійович — російський і британський фізик.
 Новосьолов Олександр Борисович — український дипломат.
 Олексій Новосьолов (1813—1880) єпископ Катеринославський і Таганрозький Відомства православного сповідання Російської імперії.
 Новосьолов Степан Андрійович (1882—1953) — член ВЦВК і ЦВК СРСР 1-го скликання. Член Центральної контрольної комісії ВКП(б) у 1923—1934 роках.
Прізвища